Visszarion Grigorjevics Belinszkij (1811–1848, oroszul Виссарио́н Григо́рьевич Бели́нский), orosz irodalomkritikus, pedagógus
 Belinszkij, V. G. Belinszkijről elnevezett város Oroszországban a Penzai terület Belinszkiji járásának székhelye